Gowron est un personnage de l'univers de fiction de Star Trek, et plus particulièrement des séries Star Trek : La Nouvelle Génération (The Next Generation) et Star Trek : Deep Space Nine. Il est interprété par l'acteur Robert O'Reilly.

Biographie 

Membre du Haut Conseil Klingon, il en devient chancelier en 2367 à la suite d'un problème de succession avec la famille Duras et grâce à l´intervention du Capitaine Picard et de Worf également qui tua le candidat de la famille Duras en combat de vengeance selon les traditions klingonnes. En effet, Duras avait assassiné K'Ehleyr, la fiancée de Worf mère d'Alexander pour l'empêcher de révéler la trahison de sa famille avec les Romuliens. En 2372 il vient avec une flotte envahir l'espace cardassien car il les soupçonne d'être infiltrés par des Fondateurs, des êtres venant du quadrant Gamma capables de prendre n'importe quelle forme. 

Alors que Martok, jouïssant d'une réputation glorieuse dans tout l'empire, est chargé de diriger les forces klingonnes alliées aux Romuliens et à Starfleet contre le Dominion, Gowron lui retire ce commandement afin de le discréditer en l'envoyant dans des missions dangereuses mettant en péril tout le Quadrant Alpha. Worf s'entretient avec Benjamin Sisko, lui suggérant qu'il peut mettre fin aux manœuvres politiciennes de Gowron, et Sisko lui ayant donné carte blanche, il conseille à Martok de défier Gowron. Martok refuse, préférant une fidélité suicidaire à une trahison que Worf juge justifiée. Au cours d'une réunion de guerre klingonne, Gowron confie de nouveau à Martok une mission suicide, ce qui suscite le refus de Worf, qui, parlant franchement au chancelier, le provoque de ce fait même en duel. Worf ayant tué Gowron à l'issue de ce duel, il est nommé chancelier un court instant, avant de céder le titre à Martok.

Notes et références

Voir aussi 

Personnage de Star Trek : Deep Space Nine
Personnage de Star Trek : La Nouvelle Génération
Personnalité politique de fiction
Personnage de fiction créé en 1990